Hi-Tek — второй студийный альбом американского рэпера Keak da Sneak. Он был выпущен 16 июня 2001 года на лейбле Moe Doe Entertainment и был спродюсирован Ant Banks, Rick Rock, One Drop Scott, Tone Capone и D-Dre. Альбом получил некоторый успех, достигнув 95-го места в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums, 18-го места в Top Independent Albums и 37-го места в Top Heatseekers и распродавшись в 6,510 копий в первую неделю. Фанаты считают этот альбом одним из лучших у рэпера. Кроме того, некоторые слушатели отмечают, что этот альбом может быть первым релизом, выполненном в хайфи стиле.

Список композиций 

 «Intro» — 0:51
 «Here Comes Keak da Sneak» — 3:37
 «Like What» — 4:12 (при участии Agerman)
 «Tankin, Tinkin, Stinkin» — 4:39 (при участии E-40)
 «Somebody Gotta Pimp It (Somebody Gotta Pimp Her)» — 3:55 (при участии Too Short)
 «Ichi Blop! Blop!» — 4:47
 «Gifted» — 4:05
 «Skit» — 0:45
 «Moe Doe» — 3:11
 «Take Me Away» — 5:25 (при участии Harm)
 «Pussy» — 4:03 (при участии B.A.)
 «Drank, Weed, Sex» — 3:40 (при участии Ant Banks)
 «P.M.» — 5:26 (при участии Eclipse 8, B.A. и T-Luni)
 «Hi-Tek II» — 3:54
 «Beat It Up» — 4:36
 «No Hair Weaves» — 4:11 (при участии Ant Banks)
 «That Way» — 5:14
 «Blop Shit» — 4:39

Примечания 

Альбомы 2001 года
Альбомы Keak da Sneak
Альбомы, спродюсированные Rick Rock
Альбомы, спродюсированные Ant Banks
Гангста-рэп-альбомы США